Superligaen 2017-18 (eller Alka Superligaen 2017-18 af sponsorårsager) er den 28. sæson af den danske Superligaen siden oprettelsen. Den styres af Divisionsforeningen.

Hobro og FC Helsingør er nye hold denne sæson i Superligaen, da de rykkede op fra 1. division.

Struktur 
Superligaen består af 14 hold. De møder hinanden to gange, hvilket giver 26 kampe til alle hold i grundspillet. De seks øverste hold efter grundspillet går videre til mesterskabsslutspillet, hvor holdene tager pointene med over. Her mødes alle hold på både ude- og hjemmebane, hvilket giver 10 kampe, hvorefter holdet med flest point kåres som mester. Vinderen kvalificerer sig til UEFA Champions League, 1. kvalifikationsrunde, mens andenpladsen kvalificerer sig til UEFA Europa League, 1. kvalifikationsrunde. Dette kan dog ændre sig, alt efter hvilke klubber, der vinder DBU Pokalen, Champions League og Europa League.

De otte nederste hold skal spille et nedrykningsspil. De otte hold deles i to puljer med fire hold i hver. Nummer 7, 10, 11 og 14 i den ene pulje, og nummer 8, 9, 12 og 13 i den anden. De møder hinanden to gange, hvilket giver seks kampe til hver.

Vinderen af den ene pulje og nummer to i den anden pulje mødes over to kampe - og omvendt. Vinderne af de to opgør mødes i en ny dobbeltkamp, hvor vinderen her møder den lavest placerede indehaver af en europæisk billet fra mesterskabsspillet på udebane. Vinderen af den kamp træder ind i Europa League, 1. kvalifikationsrunde.

De to dårligste hold i hver pulje skal spille nedrykningsknockout. Nummer tre i den ene pulje møder nummer fire i den anden pulje og omvendt. De to vindere mødes. Vinderen overlever, og taberen møder nummer tre fra 1. division og kæmper om en billet til Superligaen. De to tabere mødes. Taberen rykker direkte ned. Vinderen møder nummer to fra 1. division og kæmper om en billet til Superligaen. FC Helsingør endte som direkte nedrykker, mens Silkeborg og Lyngby må en tur ned i 1. division efter at have tabt til hhv. Esbjerg og Vendsyssel FF i playoff-kampene.

Hold

Deltagere

Personale og sponsorer

Trænerudskiftninger

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

Resultater 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude).

Mesterskabsslutspil

Resultater - Mesterskabsslutspil 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude).

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

}}

Nedrykningsslutspil

Resultater

Gruppe A 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude).

Gruppe B 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude).

Europæisk playoff

Overblik 
Det vindende hold fra knockout-turneringen vil gå videre til en Europa League playoff-kamp, hvor de skal møde nummer 3 fra mesterskabsslutspillet. Hvis nummer 3 har kvalificeret sig til Europa League via DBU Pokalen 2017-18, er det i stedet for nummer 4, der deltager.

Kvartfinaler

2. kamp

Semifinaler

1. kamp

2. kamp

Europæisk playoff-finale

Nedrykningsplayoff

Overblik 
Taberen i kamp 4 i 2. runde rykker ned i 1. division 2018-19. Taberne i 3. runde (kamp 5 & 6) bliver/rykker ned i 1. division 2018-19, mens vinderne bliver/rykker op i Superligaen 2018-19.

1. runde

1. kamp

2. kamp

2. runde

1. kamp

2. kamp

3. runde

1. kamp

2. kamp

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 25. maj 2018

Kilde: DBU.dk

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 25. maj 2018

Rent bur 
Opdateret indtil kampe spillet den 25. maj 2018

Noter

Referencer 

Fodboldsæson 2017-18
2017-18